Burni Pasir Putih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Pasir Putih (berg i Indonesien, lat 4,16, long 97,52), Aceh, 
 Burni Pasir Putih (berg i Indonesien, lat 4,28, long 96,80), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar